Itenge bezeichnet:
 Itenge (Reich), ein historisches Reich im äußersten Nordwesten des heutigen Namibias und angrenzender Gebiete; siehe auch Masubia
 historisch den Caprivi, heute Sambesi (Region) in Namibia
 als Itengese die Caprivianer